Топту́шка — село в Тогульском районе Алтайского края, центр и единственное село Топтушинского сельсовета. Население 181 человека на 2017 год.

География 
Расположено примерно в 25 км к юго-востоку от райцентра Тогул, на одноимённой реке, высота над уровнем моря 264 м. Рядом с селом располагаются два пруда: Топтушинский и Ульяновский. Ближайший населённый пункт — село Верх-Коптелка примерно в 12 км на северо-восток.

Население

Инфраструктура 
В селе действует почта, общеобразовательная школа, медпункт.

Ранее Топтушка входила в Кузнецкий уезд (до 1860 года Кузнецкий округ) Томской губернии

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Тогульского района